Dallas megye lehet az alábbi:

Dallas megye (Alabama)
Dallas megye (Arkansas)
Dallas megye (Iowa)
Dallas megye (Missouri)
Dallas megye (Texas)

Egyéb használat
 Dallas County Community College District, Texasban